Bedford County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Bedford County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie
 Bedford County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Bedford County (Virginie) – okres státu Virginie